Accommodatie (oog), aanpassing van het oog om op verschillende afstanden te kijken
 Accommodatie (sociolinguïstiek), een begrip uit de sociolinguïstiek
 Accommodatie (aanpassing), inschikkelijkheid bij nieuwe gezagsverhoudingen
 Accommodatie (faciliteiten)
 Hotels
 Bungalowparken
 Sportaccommodaties
 Evenementenhallen

Zie ook
 Aanpassing (doorverwijspagina)
 Adaptatie (doorverwijspagina)